Das tote Land steht für:

 Das tote Land (Film), deutscher Film von Einar Zangenberg (1916)
 Das tote Land (Roman), Roman von Wolfgang Hohlbein (1984)
 Das tote Land, Folge der Serie MacGyver (1991), siehe MacGyver/Staffel 6